Schwalm kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Perlenbach (vattendrag i Belgien),

Tyskland 

 Schwalm (Maas) – en biflod till Maas, 
 Schwalm (Eder) – en biflod till Eder, Hessen,